Der Äußere Herbstaugraben ist ein fast vier Kilometer langer Auenzufluss der Waldnaab über deren Flutkanal bei Weiden.

Name 
Herbstau ist der Name der rechten Talaue der Waldnaab im südlichen Gemeindegebiet von Altenstadt an der Waldnaab und danach im Stadtgebiet von Weiden in der Oberpfalz nordöstlich des Stadtteils Hammerweg. Nach ihr sind die am Rand bzw. in ihrem Inneren fließenden Auengräben des Äußeren Herbstaugrabens und des Inneren Herbstaugrabens benannt.

Verlauf 
Der Äußere Herbstaugraben entspringt beim ehemaligen Bahnhof von Neustadt an der Waldnaab im Gebiet der Gemeinde Altenstadt an der Waldnaab am rechten Rand der breiten Talaue der dort südwärts ziehenden Waldnaab. Auf seinem durchwegs etwa südlichen Kurs passiert er das am rechten Hang stehende Altenstadt, tritt auch kurz auf das Stadtgebiet von Neustadt über und verläuft zuletzt am Ostrand des Stadtteils Hammerweg der Kreisfreien Stadt Weiden in der Oberpfalz. Nach insgesamt 3,9 Kilometern mündet er wenig unterhalb des Oberen Wehrs, wo sich dieser eben nach rechts von der Waldnaab getrennt hat, rechtsseits in den Flutkanal. Er hat ein 2,9 km² großes Einzugsgebiet.

Der Äußere Herbstaugraben nimmt kurz vor seiner Mündung den kürzeren Inneren Herbstaugraben auf, der in der Mitte der rechtsseitigen Talaue zwischen Äußerem Herbstaugraben und der Waldnaab selbst verläuft.

Weblinks 
 Karte von Lauf und Einzugsgebiet des Äußeren Herbstaugrabens auf:  (abgefragt am 17. Januar 2023)
  (abgefragt am 17. Januar 2023)

Einzelnachweise 
    
    

Gewässer im Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Altenstadt an der Waldnaab
Neustadt an der Waldnaab
Gewässer in Weiden in der Oberpfalz